Das Lorraine Open 88 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Contrexéville. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 3. bis 10. Juli 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Contrexéville